Рождество́ — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области в 1,5 км к югу от железнодорожной станции Башкино, на реке Истья. К востоку от деревни проходит Киевское шоссе, дорога к шоссе через соседнюю деревню Башкино. Площадь — 2,8 км².

В деревне есть церковь Рождества Христова (1897, архитектор Виктор Мазырин), родник, магазин.

До 1922 года Рождество было центром Рождественской волости. Деревня известна тем, что в 1960—1970-е годы здесь находился садовый домик Александра Солженицына, где были написаны некоторые его литературные произведения (в том числе «Раковый корпус», «Бодался телёнок с дубом»).

Население

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы Наро-Фоминского района

Населённые пункты Наро-Фоминского городского округа
Александр Солженицын